Редль () — фамилия немецко-австрийского происхождения. Известные носители:

 Редль, Альфред (1864—1913) — австрийский офицер контрразведки.
 Редль, Йозеф Младший (1774—1836) — австрийский художник.

См. также 
 Рёдль